Русская Лашма — название населённых пунктов в России:

 Русская Лашма — село в Мамолаевском сельском поселении Ковылкинского района Мордовии.
 Русская Лашма — село в Русско-Лашминском сельском поселении Ковылкинского района Мордовии.

См. также 
 Лашма